Емилио Естевес () е американски актьор, режисьор и сценарист.  Член на известните през 1980-те Брат пак.

Биография

Личен живот 
Естевес е роден на 12 май 1962 г. в Ню Йорк, той е най-голямото дете на Джанет и Мартин Шийн. Негови братя и сестри са Рамон Естевес младши, Чарли Шийн и Рене Естевес. За разлика от брат си, Емилио не избира сценичното име на баща си „Шийн“, защото иска да получава роли без да разчита на успеха на баща си.

Естевес е женен за кратко за певицата Пола Абдул. Има две деца от бившата си приятелка, модела Кери Сали: Тейлър Леви Естевес (роден на 22 юни 1984) и Палома Рий Естевес (родена на 15 февруари 1986).
През 2019 г. Естевес стана дядо за първи път от сина си Тейлър.

Кариера 
Естевес е най-известен с ролите си от филмите „Клуб Закуска“, „Млади стрелци“ и „Огън на свети Елмо“ (1985). Участва и в култовия филм Repo Man (1984). Естевес е познат сред по-малките зрители и от филма „Великите патета“. В последно време той е режисьор на някои от епизодите на сериала „Забравени досиета“.

Филмография

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси